Японо-китайская война:

 Японо-китайская война (1894—1895) — война Японии против маньчжурской империи Цин с целью установления контроля над Кореей (номинально являвшейся вассальной страной по отношению к империи Цин) и проникновения в Маньчжурию и Китай.
 Японо-китайская война (1937—1945) — война между Китайской Республикой и Японской империей, начавшаяся до Второй мировой войны и продолжавшаяся до её окончания.